Cremer oder Crémer ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Krämer.

Namensträger

A 
 Arnd Cremer (* 1968), deutscher Schauspieler und Humorist
 Arnold Cremer (1875–1958), deutscher Jurist, Industrieller und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Artur Cremer-Acre (1932–2011), freier Grafiker, Kunstmaler und Buchillustrator

B 
 Bruno Cremer (1929–2010), französischer Schauspieler

C 
 Camille Crémer (1840–1876), französischer General
 Carl Cremer (1876–1953), deutscher Politiker (DVP)
 Carl Hubert Cremer (1858–1938), deutscher Reiseexportunternehmer und Vogelzüchter
 Christa Cremer (1921–2010), deutsche Malerin, Grafikerin, Bildhauerin und Keramikerin
 Christa Cremer-Renz (* 1945), deutsche Soziologin und Politikwissenschaftlerin
 Christof Cremer (* 1969), deutscher Bühnen- und Kostümbildner
 Christoph Cremer (* 1944), deutscher Physiker
 Christoph Joseph Cremer (1840–1898), deutscher Journalist und Politiker (Zentrum, Deutschkonservative Partei)
 Clarisse Crémer (* 1989), französische Segelsportlerin
 Claus Cremer (* 1979), deutscher Politiker (NPD)
 Constant Cremer (1886–1937), niederländischer Fußballspieler
 Curt Cremer (1926–2016), deutscher Dirigent

D 
 Dieter Cremer (1944–2017), deutscher Chemiker
 Drutmar Cremer (1930–2021), deutscher Schriftsteller, Verleger und Theologe

E 
 Erika Cremer (1900–1996), deutsche Physikerin
 Ernst Cremer (Theologe) (1863–1922), deutscher evangelischer Theologe, Geistlicher und Hochschullehrer
 Ernst Richard Cremer (1891–1970), deutscher Dirigent und Pianist
 Esther Cremer (* 1988), deutsche Leichtathletin

F 
 Folkhard Cremer (* 1961), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Franz Cremer (1845–1908), deutscher Historienmaler der Düsseldorfer Schule, Maltechniker, Kunsthistoriker und Restaurator
 Freddy Cremer (* 1957), belgischer Historiker
 Friedrich Cremer (1920–2010), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Albert Cremer (1824–1891), deutscher Architekt und Baumeister
 Fritz Cremer (1906–1993), deutscher Bildhauer

G 
 Georg Cremer (* 1952), deutscher Volkswirt, Generalsekretär des Deutschen Caritasverbandes und Hochschullehrer
 Gilla Cremer (* 1956), deutsche Schauspielerin, Autorin, Produzentin

H 
 Hannelore Cremer (* 1930), deutsche Schauspielerin
 Hans-Diedrich Cremer (1910–1995), deutscher Ernährungsphysiologe und Hochschullehrer
 Hans-Joachim Cremer (* 1960), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans Martin Cremer (1890–1953), deutscher Schriftsteller
 Harald Cremer (* 1962), deutscher Kameramann
 Heinrich Cremer (1918/1919–2007), belgischer Politiker und Funktionär
 Helga Cremer-Schäfer (* 1948), deutsche Soziologin und Kriminologin
 Hermann Cremer (1834–1903), deutscher Theologe
 Hubert Cremer (1897–1983), deutscher Mathematiker

I 
 Ingo Cremer (* 1974), deutscher Kraftsportler

J 
 Jacob Theodoor Cremer (1847–1923), niederländischer Politiker und Wirtschaftsmanager
 Jakob Cremer (1872–1940), deutscher Unternehmer
 Jan Cremer (* 1940), niederländischer Schriftsteller und Maler
 Jean-Marie Cremer (* 1945), belgischer Bauingenieur
 Jessica Sonia Cremer, deutsche Theaterregisseurin
 Johann Peter Cremer (1785–1863), deutscher Architekt
 Josef Cremer (1845–1938), deutscher Brauereibesitzer und Kunstsammler

K 
 Karl Cremer (SS) (1910–1947), deutscher SS-Mann; in Kriegsverbrecherprozess zum Tod verurteilt

L 
 Leo Cremer (1911–1989), deutscher Maler
 Lothar Cremer (1905–1990), deutscher Elektrotechniker und Akustiker
 Ludwig Cremer (1909–1982), deutscher Regisseur und Schauspieler

M 
 Manfred Cremer (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Marcel Cremer (1955–2009), belgischer Regisseur
 Martin Cremer (1913–1988), deutscher Bibliothekar und Bibliotheksdirektor
 Max Cremer (1865–1935), deutscher Physiologe
 Melanie Cremer (* 1970), deutsche Hockeyspielerin
 Michael Cremer (1942–1998), deutscher Ingenieurwissenschaftler

P 
 Patric Cremer (* 1976), deutscher Musikproduzent, siehe Patric Catani
 Paul Cremer (1923–1997), deutscher Maler
 Peter Cremer (SPD) (1917–nach 1956), deutscher Lehrer; 1947 zu Zuchthaus verurteilt wegen Forderung nach Wiederzulassung der SPD in der SBZ
 Peter Cremer-Schaeffer (* 1968), deutscher Anästhesiologe und Leiter der Bundesopiumstelle am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 Peter-Erich Cremer (1911–1992), deutscher Marineoffizier

R 
 Reinhard Diedrich Cremer (1821–1884), deutscher Kaufmann
 Richard Cremer (1925–2014), britischer Mediziner
 Robert Ferdinand Cremer (1826–1882), deutscher Architekt und Baumeister
 Rolf Cremer (* 1949), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Rudolf Cremer (* 1934), deutscher Ingenieur und Manager

S 
 Siegfried Cremer (1929–2015), deutscher bildender Künstler

T

U 
 Ufke Cremer (1887–1958), deutscher Gymnasiallehrer und Heimatforscher
 Ute Cremer (* 1952), deutsche Schauspielerin
 Uwe Cremer (* 1965), deutscher Musiker

V 
 Victoriano Crémer (1906/1907–2009), spanischer Schriftsteller

W 

 William Randal Cremer (1828–1908), britischer Politiker
 Wolfgang Hahn-Cremer (1948–2006), deutscher Medienberater und Politiker (SPD)
 Wolfram Cremer (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Cremer & Wolffenstein, deutsches Architekturbüro
 Peter Cremer, deutsche Unternehmensgruppe im Bereich Rohstoffproduktion, -handel und -transport
 Kremer, Crämer, Cramer, Krämer, Cremers, Cremerius, Grämer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname